Les élections régionales de 2013 dans le Latium () ont eu lieu les 24 et  afin d'élire le président et les conseillers de la  du conseil régional du Latium pour un mandat de cinq ans.

Contexte

Mode de scrutin

Répartition des sièges

Résultats

Vote populaire

Par provinces

Articles connexes 
 Élections régionales italiennes de 2013

Notes et références 

Latium, 2013
Latium
Politique dans le Latium
Politique en février 2013